Владимир Вихров:
 Вихров, Владимир Владимирович (1954—2010) — советский и российский актёр.
 Вихров, Владимир Валентинович (1926—2005) — советский актёр.